Bundestagswahlkreis 90 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Düren (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Heinsberg (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Essen III (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Duisburg I (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Essen II (1949 bis 1961)